Borčice je název více míst: 
 Borčice (Trenčínský kraj), obec v okrese Ilava v Trenčínském kraji
 Borčice (Dub), část městyse Dub v okrese Prachatice
 Borčice (Všeň), samota (dvůr) v obci Všeň v okrese Semily